Cannabis (drug), marihuana of wiet, Engels weed
Weed (Californië), een plaats in de staat Californië in de Verenigde Staten
De Weed, een buurtschap in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Weed of Wede, een plant die gebruikt werd voor het maken van blauwe verf of als bron van stikstof voor de productie van salpeter als bestanddeel van buskruit

Personen:
Maurice Weed, componist en muziekpedagoog uit de Verenigde Staten